Devrek (district), een Turks district in de provincie Zonguldak
 Devrek (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Devrek